Vorderberggraben ist ein Gewässername:

 Vorderberggraben (Neckar), linker Zufluss des Neckars im Stadtteil Cannstatt, kreisfreies Stuttgart, Baden-WÜrttemberg
 Vorderberggraben (Wurmbach), rechter Zufluss des Wurmbachs (zum Ödenbach, zum Kreuthbach, zur Altmühl) vor Windelsbach, Landkreis Ansbach, Bayern